Sanderson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Sanderson,

USA 

 Sanderson (countyhuvudort), Texas, Terrell County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar